Terceira (portugiesisch: Terçeira – „die dritte“) bezeichnet

 eine Insel der Mittelgruppe der Azoren, siehe Terceira (Insel)
 eine nach dieser Insel benannte portugiesische Adelsfamilie, deren bekanntester Vertreter António José de Sousa Manoel de Menezes Severim de Noronha der erste Herzog von Terceira war